Terhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Terhorst (* 1970), deutscher Schauspieler und Hörfunkmoderator
 Bernd Terhorst (1893–1986), deutscher bildender Künstler
 Elisabeth Terhorst (geb. Hüffer; 1900–1956), deutsche Schriftstellerin und Künstlerin
 Gisbert-Peter Terhorst (* 1945), deutscher Schauspieler und Kabarettist
 Jerald terHorst (1922–2010), US-amerikanischer Journalist

Siehe auch:
 Ter Horst
 Steffi Terhörst, deutsche Fernsehmoderatorin